W sezonie 1893/94 odbyła się 23. edycja Pucharu Anglii. Zwycięzcą został Notts County, który pokonał w finale na stadionie Goodison Park w Liverpoolu Bolton 4:1. 

W każdej rundzie mecze, poza półfinałami i finałem, odbywały się na stadionie drużyny wylosowanej na pierwszym miejscu w parze. Większość spotkań odbyło się w soboty. W przypadku wyniku remisowego rozgrywano mecz powtórkowy na stadionie drużyny wylosowanej na drugim miejscu w parze. Po 90 minutach powtórki zarządzano dogrywkę; jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia rozgrywano kolejne powtórki na neutralnym stadionie do momentu wyłonienia zwycięzcy.

Pierwsza runda

Druga runda

Powtórki

Trzecia runda

Powtórka

Półfinały
Mecze półfinałowe rozegrano w sobotę 10 marca 1894 roku.

Finał
Mecz finałowy odbył się w sobotę 31 marca 1894 roku na stadionie Goodison Park w Liverpoolu.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Mecze finałowe Pucharu Anglii - opis

1893 w piłce nożnej
1893 w Wielkiej Brytanii
1894 w piłce nożnej
1894 w Wielkiej Brytanii
Puchar Anglii w piłce nożnej